Als Allgäuer Voralpen werden die bayerischen Voralpen der Allgäuer Alpen bezeichnet. Man unterscheidet zwischen den:

 Allgäuer Voralpen westlich der Iller
 Allgäuer Voralpen östlich der Iller